Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 1999 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 22 do 28 marca 1999 w hali Hartwall Arena w Helsinkach. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Mistrzostwa zdominowali Rosjanie, którzy zdobyli cztery złote medale. W konkurencji solistów triumfował Aleksiej Jagudin, zaś wśród solistek Marija Butyrska. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Jelena Bierieżna i Anton Sicharulidze. W parach tanecznych triumfowali Anżelika Kryłowa i Oleg Owsiannikow. Dorota Zagórska i Mariusz Siudek zdobyli w konkurencji par sportowych drugi w historii medal mistrzostw świata dla Polski.

W konkurencji solistów i solistek do wyników końcowych brano pod uwagę rundę kwalifikacyjną. Kwalifikacje stanowiły 20%, program krótki 30%, zaś program dowolny 50% wyniku końcowego.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

1999
1999 w sportach zimowych
1999 w Finlandii
Sport w Helsinkach